Pere Comas i Calvet Polític català d'ERC tinent alcalde de Barcelona, i conseller de justícia de la Generalitat de Catalunya.
 Pere Comas i Duran Mestre, meteoròleg i historiador de Cardedeu.